Bocksdorf steht für:

 Bocksdorf, eine Gemeinde im Burgenland, Österreich
 Bocksdorf, deutscher Name der rumänischen Gemeinde Ceru-Băcăinți in Siebenbürgen
 Bocksdorf (Adelsgeschlecht), ein sächsisches Adelsgeschlecht

Bocksdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Tammo von Bocksdorf, Doktor des kanonischen Rechts und Domherr zu Merseburg
Siehe auch:
 Boxdorf